Die Bridgestone Doubles 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 28. März bis 3. April 1983 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in der Präfektur Tokio